W Polsce
 Mechnica – wieś w woj. opolskim, w pow. kędzierzyńsko-kozielskim, w gminie Reńska Wieś
 Mechnica – przysiółek wsi Jegłownik w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. elbląskim, w gminie Gronowo Elbląskie
 Mechnica – dawna gromada

Zobacz też 
 Mechnice